Sharrock ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Sharrock, britischer Regisseur und Drehbuchautor
 Ivan Sharrock (* 1941), britischer Tontechniker
 Linda Sharrock (* 1947 als Linda Chambers), US-amerikanische Jazzsängerin
 Sonny Sharrock (1940–1994), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist